Труханово — топоним:

 Труханово — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Труханово — село в Унечском районе Брянской области.